Enoch Arden steht für:

 Enoch Arden (Ballade), Ballade von Alfred Tennyson aus dem Jahr 1864
 Enoch Arden (Melodram), Melodram von Richard Strauss aus dem Jahr 1897
 Enoch Arden (Oper), Oper von Ottmar Gerster aus dem Jahr 1936